Richard Holmes puede referirse a:

 Richard "Groove" Holmes (1931-1991), un organista estadounidense.
 Richard Holmes (actor) (1963-), un actor estadounidense.
 Richard Holmes (biógrafo) (1945), un biógrafo británico.
 Richard Holmes (historiador) (1946-2011), un soldado e historiador británico.
 Richard Holmes (ornitólogo), un ornitólogo estadounidense.
 Richard Holmes (productor) (1963-), un productor estadounidense.
 Richard E. Holmes, el primer estudiante afroamericano, matriculado en la Universidad Estatal Mississippi.